Спрей может означать:

 Спрей (устройство) — устройство для направленного разбрызгивания жидкости. См. также Распылитель, Аэрозольный баллон, Газовый баллончик.
 Спрей (вещество) — химическое средство, специальная субстанция (например, Спрей для носа, Лак для волос, Исчезающий спрей). См. также Аэрозоль (лекарственная форма)
 «Спрей» — парусное судно, на котором было совершено первое одиночное кругосветное плавание.

См. также 
 Спрей-арт